Флаг муниципального образования Бори́совское сельское поселение Вышневолоцкого района Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 мая 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3333.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого тонко окаймлённый белым зелёный круг, обременённый медицинской чашей на высокой ножке, дважды перевитой белой же змеёй, и сопровождаемой по верху двумя белыми колбами. Горловины колб и основание чаши с хвостом змеи выходят за границы круга. Габаритные размеры центральной композиции — 1/2 длины полотнища».

Символика 
На правом берегу реки Шлина в 1881 году вышневолоцким купцом Андреем Васильевичем Болотиным было основано стекольное предприятие, выпускавшее стекло для керосиновых ламп, поплавки, кувшины, флаконы и разнообразную аптекарскую посуду. Старая марка предприятия «Медстекло-Борисовское» и отражена на флаге сельского поселения.

Примечания 

Колба в геральдике
Сосуд Гигеи в геральдике